Joan Mundet puede referirse a:

 Joan Mundet, dibujante, pintor e ilustrador español.
 Joan Mundet, noveno presidente del Club Balonmano Granollers.